Појам Мир у Лисабону може да се односи на:

 Мир у Лисабону (1661)
 Мир у Лисабону (1667)
 Мир у Лисабону (1668)
 Мир у Лисабону (1859)
 Мир у Лисабону (1864)
 Лисабонски споразум (2007)

Мировни споразуми